Karangrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 109,57), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,67), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 111,14), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 111,28), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 111,19), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,93), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,90), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,53, long 111,08), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,75), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 110,62), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 110,93), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,59), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,53), 
 Kelurahan Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,27), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,42), 
 Kecamatan Karangrejo (distrikt i Indonesien, lat -7,56, long 111,40), Jawa Timur, 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,42), 
 Kecamatan Karangrejo (distrikt i Indonesien, lat -7,99, long 111,90), Jawa Timur, 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 111,91), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 112,05), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 112,70), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 112,70), 
 Desa Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 112,49), 
 Kelurahan Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kelurahan Karangrejo (administrativ by i Indonesien, Kalimantan Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar